L’araignée domestique fait partie d’un groupe d’arachnides que l'on rencontre fréquemment dans les habitations. 

Des espèces dites hémisynanthropes (Larinioides patagiata) vivent préférentiellement sur les parois extérieures des bâtiments. Plusieurs espèces telles que l'Épeire des fenêtres ou les tégénaires sont devenues eusynanthropes (autrement dit « domestiques », terme pouvant prêter à confusion car il ne signifie pas que ces espèces sont  des animaux domestiques).

La peur irrationnelle des araignées aux longues pattes velues porte le nom d'arachnophobie. Très fréquentes dans les maisons, les araignées domestiques européennes (la tégénaire domestique et la tégénaire des maisons) sont souvent associées à cette phobie.

Principales araignées domestiques 
Une vingtaine d'espèces sont courantes dans les habitations humaines, dont :

Études 
Une idée courante veut que ces araignées se réfugient dans les maisons chauffées à la mauvaise saison alors qu'elles y sont présentes toute l'année mais peu visibles en raison de leur mode de vie solitaire et nocturne. Elles chassent à l'affût tapies dans leurs retraites attenantes à leurs toiles. Cette association impropre s'explique par le fait que de la fin de l’été à la fin de l’automne, elles atteignent leur maturité sexuelle. C'est ainsi qu'elles y sont plus visibles en automne, le vagabondage des araignées mâles dans les habitations étant en relation avec la recherche des femelles en vue de l'accouplement.
Ainsi, le scientifique , qui a collecté des données dans 250 emplacements situés en Grande-Bretagne, étudiant le jour et l'heure d'apparition d'environ , a montré que le pic d'apparition a lieu la première semaine du mois d'octobre, que 80 % des araignées observées sont des mâles, les femelles plus statiques étant davantage présentes dans les caves ou les encadrements de portes.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Arachnologie
 Araignées

Liens externes 
 Araignées domestiques sur Quora :  lire en ligne

Araignée (nom vernaculaire)